HSBC Arena steht für:

 HSBC Arena, früherer Name der Rioarena, Mehrzweckhalle in Rio de Janeiro, Brasilien
 HSBC Arena, früherer Name des KeyBank Center, Mehrzweckhalle in Buffalo, New York, Vereinigte Staaten